МКС-40 — сороковой долговременный экипаж Международной космической станции. Его работа началась 13 мая 2014, 22:36 UTC года с момента отстыковки «Союз ТМА-11М» от станции экипажем корабля «Союз ТМА-12М» в количестве 3 человек. 29 мая 2014 года, 01:44 UTC экспедицию пополнил экипаж корабля «Союз ТМА-13М». С этого момента в экспедиции работало 6 человек. Завершилась экспедиция 10 сентября 2014 года, 23:01 UTC с отстыковкой корабля «Союз ТМА-12М».

Экипаж

Ход экспедиции

Выходы в открытый космос 
 19 июня 2014 года,  Александр Скворцов и  Олег Артемьев, из модуля Пирс, длительность 7 ч 23 мин, монтаж выносного блока АФАР (активной фазированной антенной решетки), работы с научной аппаратурой на российском сегменте МКС.
 18 августа 2014 года,  Александр Скворцов и  Олег Артемьев, из модуля Пирс, длительность 5 ч 11 мин, работы по российской программе МКС, ручной запуск наноспутника НС-1.

Принятые грузовые корабли 
  Cygnus CRS Orb-2, запуск 13 июля 2014 года, стыковка 16 июля 2014 года.
  Прогресс М-24М, запуск и стыковка 24 июля 2014 года.
  ATV-5 «Жорж Леметр», запуск 29 июля 2014 года, стыковка 12 августа 2014 года.

Примечания

Ссылки 
NASA’s Space Station Expeditions page
40-я экспедиция МКС на сайте Роскосмоса

Экспедиции МКС